Сент-Марі́-ан-Шо () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 320 км на схід від Парижа, 65 км на північ від Безансона, 22 км на північний схід від Везуля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 65 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 188,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сент-Марі-ан-Шо на сайті французького Національного інституту географії
 Сент-Марі-ан-Шо на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сент-Марі-ан-Шо на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сент-Марі-ан-Шо на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сент-Марі-ан-Шо на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Сона

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня Сона